Род Жильбер (, 1 липня 1941, Монреаль — 22 серпня 2021) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Член Зали слави хокею з 1982 року. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1957 року.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 19 років, провів, захищаючи кольори команди «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 1144 матчі в НХЛ, включаючи 79 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, провів 15 ігор в її складі.

Рекорди 
 Командний рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс» по закинутим шайбам у регулярному чемпіонаті — 406.
 Командний рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс» по набраним очкам — 1021.
 Командний рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс» серед нападників за кількістю матчів у регулярному чемпіонаті — 1065.
 Командний рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс» за кількістю результативних передач за матч (5 разів).

Нагороди та досягнення 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1968.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1972.
 Приз Білла Мастертона — 1976.
 Трофей Лестера Патріка — 1991.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1964, 1965, 1967, 1969, 1970, 1972, 1975, 1977.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

Уродженці Монреаля
канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Члени зали слави хокею